La VTB United League 2013-14 fue la sexta edición de la VTB United League, competición internacional de baloncesto creada con el objetivo de unir las ligas nacionales de los países del Este de Europa en una única competición. Fue también la primera edición que funcionó además como el primer nivel del baloncesto en Rusia a efectos de clasificación para competiciones europeas. Participaron 20 equipos. El campeón fue el CSKA Moscú, que lograba así su quinto título.

Equipos

Playoffs

Galardones

Galardones de la temporada 
MVP
 Andrew Goudelock (UNICS Kazan)
MVP de los Playoffs
 Miloš Teodosić (CSKA Moscú)
Mejor Jugador Joven
 Dmitry Kulagin (Triump Lyubertsy) y  Edgaras Ulanovas (Neptūnas)
Jugador Defensivo del Año
 Sasha Kaun – CSKA Moscú
Mejor Sexto Hombre del Año
 James Augustine (Khimki)
Entrenador del Año
 Rimas Kurtinaitis (Khimki)

Premios por nacionalidad
Por segundo año consecutivo, se otorgaron premios al mejor jugador de cada nacionalidad.

MVP del mes

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial
 Temporada 2013-14 en eurobasket.com
 Temporada 2013-14 en realgm.com

Temporadas de la VTB United League
Baloncesto en 2013
Baloncesto en 2014